Конето де Комонфорт има више значења:

 Општина Конето де Комонфорт (Дуранго), општина у савезној држави Дуранго у Мексику
 Конето де Комонфорт (Конето де Комонфорт, Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику